Radost je název více kin:

 dřívější název havířovského kulturního domu Radost
 Kino Radost (Brno)